Piloto - em inglês, pilot

Episódios piloto 

Episódio piloto
Pilot (30 Rock)
Pilot (American Dad!)
Pilot (American Horror Story)
Pilot (Desperate Housewives)
Pilot (Glee)
Pilot (Gossip Girl)
Pilot (Lost)
Pilot (Modern Family)
Pilot (Roswell)
Pilot (Scream)
Pilot (Six Feet Under)
Pilot (Smallville)
Pilot (Sons of Tucson)
Pilot (Supernatural)
Pilot (The Good Wife)
Pilot (The X-Files)
Pilot (Ugly Betty)
Pilot (Veronica Mars)
Pilot (Victorious)
The Pilot (Friends)
Pilot (Fear the Walking Dead)
Pilot (Sons of Anarchy)

Outros
Ford Pilot
Louis Pilot
Pilot (canção de 50 Cent)
Pilot Pen Corporation
Prémio Pilot
The Pilot (Doctor Who)

Ver também 

Desambiguação